Farahi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Manan Farahi (1992–2018), afghanischer Fußballspieler
 Behnaz Farahi (* 1985), iranisch-US-amerikanische Architektin 
 Hamiduddin Farahi (1863–1930), indischer islamischer Gelehrter